Pléa peut désigner :
 Alassane Pléa (1993-), footballeur français ;
 Natié Pléa (1953-), homme politique Malien.